Аннибале Фросси (; 6 июля 1911 года, Муццана-дель-Турньяно, Италия — 26 февраля 1999 года, Милан) — итальянский футболист, нападающий, после завершения карьеры футболиста тренировал ряд сильных итальянских клубов. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии.

Карьера 
В качестве игрока Фросси начал карьеру в «Удинезе», затем играл за ряд клубов второго дивизиона. Вершиной игроцкой карьеры Фросси стали 6 лет проведённые им в «Интернационале», в его составе он два раза побеждал в чемпионатах Италии и один раз в кубке Италии. В сборной Италии Фросси дебютировал 3 августа 1936 года, в матче со сборной США, всего в составе сборной провёл 5 матчей, в которых забил 8 голов. Стал олимпийским чемпионом в составе сборной на Олимпийских играх 1936 года, причём забив 7 мячей в 4 матчах он стал лучшим бомбардиром турнира. Тренерскую карьеру он начал в клубе Серии С «Луино», затем тренировал ряд сильных итальянских клубов, среди которых «Интернационале», «Торино», «Наполи» и «Дженоа». Закончил свою тренерскую карьеру Фросси в 1965 году, в клубе «Триестина».

Достижения 
 Чемпион Италии (2): 1937/38, 1939/40
 Обладатель Кубка Италии (1): 1938/39
 Олимпийский чемпион (1): 1936

Ссылки 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на weltfussball.de

Родившиеся в провинции Удине
Умершие в Милане
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Футбольные тренеры Италии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Олимпийские чемпионы от Италии
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Л’Акуила»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Комо»
Тренеры ФК «Монца»
Тренеры ФК «Торино»
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Дженоа»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Модена»
Тренеры ФК «Триестина»